Дании́л Анто́нович Ана́нченко (январь 1924 — 23 января 1945) — советский войсковой разведчик, участник Великой Отечественной войны, разведчик 28-й отдельной разведывательной роты 5-й стрелковой дивизии 3-й армии 2-го Белорусского фронта. Герой Советского Союза (; посмертно), младший сержант.

Биография 
Родился в январе 1924 года в деревне Рассуха (ныне Погарского района Брянской области) в крестьянской семье. По национальности русский. Окончил среднюю школу. С 1941 по 1943 год находился на территории, оккупированной немецко-фашистскими войсками.

Призван в ряды Красной Армии в ноябре 1943 года и направлен на фронт. Разведчик, младший сержант Ананченко особо отличился 23 января 1945 года, когда в составе разведгруппы осуществил разведку противника в районе города Ортельсбург (ныне Щитно, Польша). Оказавшись на линии огня вражеского пулемёта, комсомолец Ананченко принял решение о его уничтожении. Бросившись на пулемёт, отважный разведчик содействовал выполнению боевой задачи.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство
младшему сержанту Ананченко Даниилу Антоновичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза
 Орден Ленина
 Медали

Память 
 Имя Д. А. Ананченко носит улица на родине Героя, в пгт Погар Брянской области.

Примечания

Литература

Ссылки 

Разведчики Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Войсковая разведка